The Terror (1920), een Amerikaanse western die verloren is gegaan
The Terror (1963), een Amerikaanse film geregisseerd door Roger Corman en Francis Ford Coppola